Корофин (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт) у трассы .

Демография 
Население — 380 человек (по переписи 2006 года).

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Голуэй